Бобоназаров — таджикская фамилия.

Известные носители
 Бобоназаров, Исманали (1900—1987) — Герой Социалистического Труда.

 Женский вариант
 Бобоназарова, Ойнихол (род. 1948) — таджикская правозащитница, диссидент.